Хевель-Явне () — региональный совет в Центральном округе Израиля, основанный в 1950 году.

В состав регионального совета входит 7 общин: 1 кибуц, 4 мошава, и 2 молодёжные деревни. Главой регионального совета с 2013 года является Моше Либер.

История 
После окончания Войны за независимость район вокруг Явне был открыт для строительства поселений, и многие общины хотели создать в этом районе мошавы.

Региональный совет Хевель-Явне был создан в августе 1950 года на базе четырёх поселений: Квуцат-Явне , Бейт-Закай , Бней-Даром и Нир-Галим. Площадь регионального совета была около 31 000 дунам, из которых 25 000 дунам были предназначены для сельского хозяйства. С началом создания города Ашдод, региональный совет выделил часть земель для строительства, но они не были использованы на первой стадии строительства города. Только позже, в 1968 году 6000 дунам земли были официально переданы под управление муниципалитета Ашдода.

Население

Границы совета 
Региональный совет Хевель-Явне ограничен следующими административными единицами:
 С севера: Явне и региональный совет Ган-Раве
 С востока: Региональный совет Гдерот и региональный совет Бренер
 С юга: Региональный совет Беэр-Тувия
 С запада: Ашдод

Список населённых пунктов

Главы совета 
 Шломо Аферти (1952 - 1965)
 Менахем Бар-Дромай (1965 - 1967)
 Мордехай Герц (1967 - 1980)
 Ширга Шемер (1980 - 1994)
 Элиэзер Бинанфельд (1994 - 2013)
 Моше Либер (с 2013)

Примечания